Osoby o tym nazwisku:
 Bedri Spahiu – albański komunista, oficer i więzień polityczny
 Bujar Spahiu – albański imam i nauczyciel
 Klodiana Spahiu – albańska lekarka, deputowana
 Xhevahir Spahiu – albański poeta, publicysta i tłumacz